Romániai települések
 Nicorești (Bacău megye)
 Nicorești (Fehér megye)
 Nicorești (Galați megye)